Bölkow BO 810 COBRA (от ) — переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), разработан совместно швейцарскими фирмами Oerlikon, Contraves и западногерманской . COBRA относится к ПТУР первого поколения.

История

Разработка 
Разработка ПТУР «Кобра» швейцарской фирмой началась в 1957 году. В дальнейшем, работы были переданы западногерманской компании, которая и занялась её доводкой и серийным производством.

Производство 
На вооружение войск ФРГ ракета поступила в 1960 году. По лицензии выпускалась также в Италии, Бразилии, Пакистане и Турции. В 1968 году производство первой модели завершилось, был начат выпуск более совершенствованной модели «Кобра-2000» (дальность до 2000 м). Кроме вышеназванных стран, данный ПТУР стоял на вооружении Аргентины, Дании, Греции, Израиля и Испании. Всего выпущено около 170 тыс. ракет.

Тактико-технические характеристики 

 К одному блоку управления можно подсоединить до восьми ракет
 Масса ракеты: 10,3 кг
 Длина: 950 мм
 Диаметр: 100 мм
 Размах крыла: 480 мм
 Масса боевой части: 2,3 кг
 Дальность стрельбы: 200—1600 м
 Бронепробиваемость: 475—500 мм (по нормали к поверхности)
 Система управления: ручная, командная, по проводам

Сравнительная характеристика

Боевое применение

См. также 
 SS.11 
 Nord SS.10
 Mathogo

Примечания

Ссылки 
 ПТУР первого поколения в АОИ Сайт «War Online»

Противотанковые ракетные комплексы Германии
Ракетное оружие Германии
Военная продукция Messerschmitt
Военная продукция Oerlikon